Carl Mossdorf oder Karl Mossdorf ist der Name von

* Carl Mossdorf (Architekt) (1901–1969), Schweizer Architekt
 Carl Mossdorf (Maler) (Karl Mossdorf; 1823–1891), deutscher Maler
 Carl Friedrich Mossdorf (1921–2012), deutscher Sportredakteur und Fachbuchautor zum Reitsport